Алканена:

 Алканена — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в составе округа Сантарен.
 Алканена — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Сантарен.